Carum grossheimii är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Carum grossheimii ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
grossheimii